Steinbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Steinbichler (* 1966), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Joseph Steinbichler (1769–1801), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Leopold Steinbichler (* 1959), österreichischer Politiker
 Stan Steinbichler (* 2002), österreichischer Filmschauspieler